Duzersi (ang. The Doozers, od 2016) – kanadyjskie-amerykańskie serial animowany wyprodukowany przez Decode Entertainment i The Jim Henson Company. Jest to spin-off serialu z lat 80. pt. Fraglesy, w którym zielone istoty zwane Duzersami grały role drugoplanowe.

Premiera serialu miała miejsce 28 maja 2016 na kanadyjskie-amerykańskie kanale Sprout i TVOKids.

Fabuła 
Serial opisuje perypetie zielonych istot zwanych Duzersami, które mają zawsze dużo pomysłów i wprost nie mogą usiedzieć na miejscu – zwłaszcza czwórka młodych przyjaciół: Gwoździk, Śrubka, Wkręcik i Nakrętka. Duzersi wymyślają, projektują i wykonują różne rzeczy, a zrobione przez nich przedmioty pomagają innym mieszkańcom Zatoki Duzersów rozwiązać trudne problemy oraz sytuacje. Na szczęście Gwoździk i jego przyjaciele mogą liczyć na pomoc mądrego profesora Szkiełko, który stara się naprowadzić ich na dobry trop.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie platformy nc+ – Studio PublishingDialogi:
 Katarzyna Michalska (odc. 1, 6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-50),
 Małgorzata Kochańska (odc. 2-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-52)
Reżyseria: Dorota KawęckaDźwięk i montaż: Jacek KacperekKierownictwo produkcji: Aneta Staniszewska-KoziołUdział wzięli:
 Zuzanna Jaźwińska – Nakrętka
 Monika Walczak – Śrubka
 Jeremi Ceplin– Gwoździk
 Bernard Lewandowski – Wkręcik
 Mieczysław Morański
 Hanna Kinder-Kiss
 Janusz Kruciński
 Andrzej Chudy
W pozostałych rolach:
 Tomasz Steciuk
 Dorota Kawęcka – babcia Wkręcika
 Maciej Gierczycki
 Cezary Kwieciński
 Joanna Pach-Żbikowska
i inni

Tekst piosenki: Joachim KarafkaŚpiewał: Janusz Kruciński

Lektor: Maciej Gudowski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2016